Gminy w USA:
 Shippen (ang. Shippen Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cameron
 Shippen (ang. Shippen Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga